Abu Dhabis Grand Prix 2014 (officielle navn: 2014 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix) var et Formel 1-løb som blev arrangeret 23. november 2014 på Yas Marina Circuit i Abu Dhabi i Forenede Arabiske Emirater. Det var det 19. og sidste løb i Formel 1-sæsonen 2014 og det sjette Abu Dhabis Grand Prix. Løbet blev vundet af Lewis Hamilton i Mercedes, som dermed også sikrede sig verdensmestertitlen i kørermesterskabet for 2014. Williams-kørerne Felipe Massa og Valtteri Bottas tog henholdsvis anden og tredjepladsen.

Før 2014-sæsonen var det bestemt at der skulle gives dobbelte point i både kører- og konstruktørmesterskabet i dette løb, i et forsøg på at fastholde spændingen og fokus på mesterskaberne helt til slutningen af sæsonen.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
  - Romain Grosjean kvalificerede på sekstendepladsen men blev flyttet fire gridplaceringer ned som en del af en tyve placeringers gridstraf for at have brugt sin sjette motorenhed for sæsonen. Resten af straffen blev erstattet af en drive-through-straf.
  - Daniel Ricciardo og Sebastian Vettel kvalificerede på henholdsvis femte- og sjettepladsen, men blev ekskluderet fra kvalifikationen på grund af ulovlige frontvinger.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Abu Dhabis Grand Prix
Formel 1 2014